Shifting Sands – film del 1918 diretto da Albert Parker
 Shifting Sands – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Shifting Sands – film del 1922 diretto da Fred LeRoy Granville